Kilrea ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Kilrea (Brian Blair Kilrea; * 1934), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Hec Kilrea (Hector Joseph Kilrea; 1907–1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Ken Kilrea (Kenneth Armstrong Kilrea; 1919–1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Wally Kilrea (Walter Charles Kilrea; 1909–1992), kanadischer Eishockeyspieler

Kilrea bezeichnet folgende Orte:
 Kilrea (Nordirland)